An Evening with Il Divo: Live in Barcelona — альбом интернационального поп-оперного квартета Il Divo, записанный во время выступления коллектива в барселонском концертно-спортивном комплексе Палау Сант Жорди в апреле 2009 года и выпущенный в CD- и DVD-версиях 27 ноября того же года. Содержит концертные версии композиций из четырёх студийных альбомов группы — Il Divo (2004), Ancora (2005), Siempre (2006) и The Promise (2008), — а также документальный фильм «Il Divo крупным планом», посвящённый выступлению в Барселоне (только в DVD-версии). Продюсер альбома — .

Список композиций 
CD
DVD

Места в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Альбомы Columbia Records
Альбомы Syco Music
Альбомы Il Divo